Luchtmacht Beveiliging, de bewakers van de vliegvelden
 luchtbescherming; zie Luchtbeschermingsdienst
 Lijst van de burgemeester, een coalitie in de Belgische gemeentepolitiek
 afkorting voor Luxemburgs of Letzebuergs
 Levensbeschouwing, het vormen of aannemen van een visie op het leven
 Lekker belangrijk (in internetjargon)
 Pond (massa)
 Little Britain, een Britse comedyserie
 Librazhd (district), een district in de Albanese prefectuur Elbasan (kentekencode LB)